Císařská rodina může mít více významů:

 Japonská císařská rodina
 Rakouská císařská rodina

Rozcestníky - panovník